Nemoguća misija (1996.)
Nemoguća misija 2 (2000.)